La Casa Blanca o sa Casa Blanca, barri de la ciutat de Palma (Mallorca)
 La Casa Blanca (Montmany), masia al municipi de Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
 La Casa Blanca (Montadó), masia al poble de Montadó (municipi d'Isona i Conca Dellà)
 La Casa Blanca (Puigverd), masia i casa senyorial moderna al poble de Puigverd, al municipi de Tremp
 La Casa Blanca (Senterada), masia al municipi de Senterada (Pallars Jussà)